Forkortelsen MLS kan henvise til:
 Multilayer switch, et stykke netudstyr
 Major League Soccer, den højest rangerende fodboldliga i USA